Giurgești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Giurgești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Giurgești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Giurgești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Giurgești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui